

Женіва — місто, штат Алабама
 Женіва — місто, штат Джорджія
 Женіва — місто, штат Іллінойс
 Женіва — місто, штат Індіана
 Женіва — місто, штат Айова
 Женіва — місто, штат Міннесота
 Женіва — місто, штат Небраска
 Женіва — місто, штат Нью-Йорк
 Женіва — місто, штат Нью-Йорк
 Женіва — місто, штат Огайо
 Женіва — місто, штат Вісконсин
 Женіва — переписна місцевість, штат Флорида
 Женіва — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Женіва — переписна місцевість, штат Вашингтон

Див. також 
 Женева (значення)